Hans Schümann ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Schümann (1919–1998), deutscher Pharmakologe
 Hans-Otto Schümann (1916–2014), deutscher Segelsportler, Segelsportfunktionär und Unternehmer